

Електротехніка 
 Друкована плата — пластина, на яку кріпляться елементи електричної схеми:
 Системна плата — плата, на якій розміщені основні компоненти комп'ютера;
 Звукова плата — плата, яка відповідає за запис та відтворення звуку у комп'ютері;
 Плата відеозахоплення — пристрій для перетворення аналогового відеосигналу в цифровий;
 Мережева плата — плата для підключення до локальної мережі.

Товарно-грошеві стосунки 
Плата — синонім до платіж:
 Заробітна плата — винагорода за працю;
 Плата за приєднання — платіж за приєднання до електромереж;
 Абонентна плата — платіж за доступ до певних послуг на постійній основі незалежно від факту отримання послуг;
 Плата за землю — податок за використання земельних ділянок;
 Орендна плата за користування землею — платіж за оренду земельної ділянки;
 Передплата — попередня плата за товари та послуги.

Див. також 
 Платіж
 Ла-Плата